Letefoho bezeichnet:

 Letefoho, einen Ort im Verwaltungsamt Letefoho, Osttimor
 Letefoho (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt in Osttimor
 Letefoho (Same), ein Suco im Verwaltungsamt Same, Osttimor
 Haupu, ein Ort im Verwaltungsamt Letefoho, mit dem alten Namen Letefoho